Las Amazonas (distrito), localidade no Peru
 Las amazonas (1985), telenovela venezuelana
 Las amazonas (2016), telenovela mexicana

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de televisão